Reuel ou Rasuel (em hebraico: רְעוּאֵל, hebraico moderno: Rəʻuʼel tiberiano: Rəʻûʼēl, "Amigo de El") é um nome hebraico bíblico associado a várias figuras bíblicas e/ou religiosas.

Personagens bíblicos 

 Um sacerdote (ou, segundo Rashi e Onkelos, um chefe) de Midiã e pai de Zipora a esposa de Moisés; a mesma pessoa como Hobab e também como Jetro, possívelmente; ou talvez "Hobab" foi o seu nome próprio, "Jetro" foi seu título (isto é, "excelência"), e "Reuel" foi o nome do pai de Hobab/Jetro, ou (menos provável) o nome do clã de Jetro e Hobab. O rabino Gunther Plaut comentou sobre a confusão das explanações tradicionais:

 Um filho de Esaú e Basemate. 

 Um gadita (), também chamado Deuel (em hebraico: דְּעוּאֵל, hebraico moderno: Dəʻuʼel tiberiano: Dəʻûʼēl) (1:14, 7:42), o pai do príncipe gadita Eliazafe.

 Um benjamita. (1 Crônicas 9:3.7,8)

 Sogro de Tobias. (Tobit 7:1,15)

Pessoas 

 John Ronald Reuel Tolkien, (1892–1973)

 Christopher John Reuel Tolkien, (1924–2020)

 Reuel Wilson, filho dos autores Edmund Wilson e Mary McCarthy

Referências 
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá
Prenomes
Esaú